Назву Ик носять дві малі річки в Юсьвинському районі Пермського краю (Росія):
 Лівий Ик;
 Правий Ик.